Владимир Иванович Болдырев:
 Болдырев, Владимир Иванович (1866—1907) — штабс-капитан, полицмейстер Кисловодска.
 Болдырев, Владимир Иванович (1918—1997) — советский лётчик, Заслуженный пилот СССР.